Davis Cup 1984 var den 73:e upplagan av tennisvärldens viktigaste lagtävling på herrsidan, Davis Cup.

16 landslag deltog i elitdivisionen, och ett hundratal i de lägre divisionerna. I finalen besegrade Sverige på hemmaplan USA med 4-1 i Scandinavium i Göteborg.

Lottning

Elitdivisionen

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Davis Cup i SVT:s öppna arkiv (inklusive 1984 års turnering) 

1984
Sportåret 1984